PTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pottstown Limerick, Pottstown (Pennsylvania), Stati Uniti

PTW = Power Two Wheels (veicolo a motore a due ruote – Notazione usata nelle statistiche)